Le sigle MCN peut désigner :
 Missile de croisière naval.
 Le Musée des civilisations noires de Dakar.
 Le Muziek Centrum Nederland, organisme de promotion de la musique néerlandaise.
 MCN AFRICA, ONG panafricaine œuvrant dans la formation, la rééducation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.
 MCN Energy Group Inc. (entreprise nord-américaine du domaine de l'énergie).
 Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, trio d'attaque du Paris Saint-Germain surnommée la MCN.